Bächle steht für:

 Wasserläufe in Straßen und Gassen der Altstadt von Freiburg im Breisgau, siehe Freiburger Bächle

Bächle, Baechle oder Baechlé ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bächle, deutscher SS-Angehöriger, floh 1935 ins Ausland, siehe Flucht von Hans Bächle
 Hans-Wolfgang Bächle (1932–2011), deutscher Historiker und Pädagoge
 Janina Baechle, deutsche Opernsängerin, Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper
 Michael Bächle (* 1964), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Josef von Baechlé (1868–1933), österreichischer Jurist und Politiker
 Sabine Bächle-Scholz (* 1965), deutsche Politikerin (CDU), MdL

Siehe auch:
 Bächlen
 Bächli